Михаил Иероним Анцута герба собственного (; ум. после 1724) — религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского; великий духовный секретарь литовский в 1713—1724 годах, каноник латеранский, препозит варшавский и боженцинский.

Литература 
 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994

Секретари великие литовские